Messaging:
 Сообщение
 Instant Messaging
 Messaging Middleware
 Java Messaging — JMS API
 Synchronous Messaging
 Asynchronous Messaging

Ссылки 
 messaging middleware